Граф:
 От  «предводитель, вождь»:
 Граф (титул) — дворянский титул;
 «Граф» — короткометражная немая кинокомедия Чарли Чаплина (The Count, 1916).
 От  «царапаю, черчу, пишу»:
 Граф (математика) — объект, состоящий из вершин и соединяющих их рёбер.

Фамилия

А 
 Граф, Александр (род. 1962) — немецкий, ранее советский, узбекский, шахматист, гроссмейстер (1992).
 Граф, Антон (1736—1813) — немецкий художник.
 Граф, Артуро (1848—1913) — итальянский поэт и писатель.

Б 
 Граф, Бернадетте (род. 1992) — австрийская дзюдоистка, призёрка чемпионатов Европы и Европейских игр.

В 
 Граф, Вальтер (1937—2021) — швейцарский бобслеист, бронзовый призёр Олимпийских игр 1968 года.
 Граф, Вилли (1918—1943) — участник студенческой антифашистской организации «Белая роза» в Германии во время Второй мировой войны.

Г 
 Граф, Гаральд Карлович (1885—1966) — русский контр-адмирал;
 Граф, Герман (1912—1988) — немецкий ас периода Второй мировой войны;

Д 
 Граф, Даниэль (род. 1981) — немецкий биатлонист.
 Граф, Джон (род. 1968) — канадский регбист.
 Граф, Доминик (род.1952) — немецкий актёр, сценарист, кинорежиссёр, композитор.
 Граф, Дэвид (1950—2001) — американский актёр.

И 
 Граф, Иван (род. 1987) — хорватский футболист, защитник.
 Граф, Карл Генрих (1815—1869) — немецкий протестантский библеист, исследователь Ветхого Завета.

К 
 Граф, Клаудио (род. 1976) — аргентинский футболист.
 Граф, Кристоф (род. 1961) — тридцать пятый командир Папской Швейцарской Гвардии с 7 февраля 2015 года. Имеет чин полковника гвардии.
 Граф, Кэрри (род. 1967) — австралийская баскетболистка и тренер.

М 
 Граф, Маргит (род. 1951) — австрийская саночница.
 Граф, Милан (1892—1975) — хорватский и югославский скрипач, футболист и спортивный журналист.

О 
 Граф, Ольга Борисовна (род. 1983) — российская конькобежка.
 Граф, Оскар Мария (1894—1967) — немецкий баварский писатель.

П 
 Граф, Петер Лукас (род. 1929) — швейцарский флейтист.

Р 
 Граф, Рена (род. 1966) — немецкая и узбекистанская шахматистка, гроссмейстер (1999) среди женщин.
 Граф, Рольф (1932—2019) — швейцарский шоссейный велогонщик.

С 
 Граф, Соня (1912—1965) — американская шахматистка, международный мастер (1950).

У 
 Граф, Ульрих (1878—1950) — первый телохранитель Гитлера.
 Граф, Урс (между 1485 и 1490—ок. 1529) — швейцарский художник по стеклу, гравёр, ксилограф и ювелир.

Ф 
 Граф, Ферри (род. 1931) — австрийский певец, представитель Австрии на конкурсе песни Евровидение 1959.
 Граф, Флориан (род. 1988) — немецкий биатлонист.

Х 
 Граф, Ханс (род. 1949) — австрийский дирижёр.

Ш 
 Граф, Штефани (род. 1973) — австрийская легкоатлетка.
 Граф, Штеффи (род. 1969) — немецкая теннисистка.

Э 
 Граф, Эллес де (род. 1974) — нидерландская певица в стиле транс и танцовщица.
 Граф, Энрике (род. 1953) — уругвайско-американский пианист.
 Граф, Эрнст (1886—1937) — швейцарский органист.

Ю 
 Граф, Юрген (род. 1951) — швейцарский публицист.

См. также 
 
 
 
 
  — фамилия голландского или немецкого происхождения.